{{Infobox Personnage (fiction)
 | charte couleur        = série
 | oeuvre                = Charmed
 | nom                   = Leo Wyatt
 | image                 = Brian Krause, 2012.jpg 
 | légende               = Brian Krause, l'interprète de Leo Wyatt.
 | naissance             = 6 mai 1924
 | origine               = Américain
 | décès                 = 14 novembre 1942
 | activité              = Être de Lumière (1, 2, 3, 4 & 5)  Homme à tout faire (saison 1) Médecin (pendant la seconde guerre mondiale)   Fondateur (saison 6) Avatar (saison 7) Directeur d'une école de magie (saison 8) 
 | entourage             = 
 | famille               = Piper Halliwell (épouse)Wyatt Matthews Halliwell (fils)  Chris Halliwell (fils )Melinda Halliwell (fille)  Prudence Halliwell (belle sœur décédée)  Phoebe Halliwell et Paige Matthews (belles sœurs)
 | espèce                = HumainÊtre de lumièreFondateurAvatar
 | sexe                 = Masculin
 | série                 =Charmed
 | première apparition   =Au nom du père (1x03)
 | dernière apparition   =Forever Charmed (8x22)
 | saison                =
 | épisode               = 
 | créateur              = Constance M. Burge
 | interprète            = Brian Krause
}}
Leo Wyatt est un personnage de fiction issu de la série télévisée Charmed.
Il est interprété par Brian Krause.

 Histoire du personnage 
Leo était médecin dans l'armée durant la Seconde Guerre Mondiale, lorsqu'il mourut et devint un Être de Lumière. Il se fait d'abord passer pour un homme à tout faire au Manoir, mais il est très vite démasqué par Phoebe (Saison 1, épisode 14 : L'ange gardien). Si son personnage est en retrait dans un premier temps, il prend très vite de l'ampleur dans les saisons suivantes. D'Être de Lumière, il perd temporairement ses pouvoirs avant de les retrouver. Il se marie avec Piper dans la troisième saison (épisode 15 : Mariés à tout prix), puis devient père (Wyatt Matthews Halliwell) dans la cinquième (épisode 15 : La relève). À la fin de la cinquième saison, il devient Fondateur (épisode 23 : Le choc des Titans, partie 2) et le reste jusqu'à la septième saison, où il devient Avatar (épisode 7 : Avatar) puis redevient Être de Lumière, avant de perdre définitivement ses pouvoirs (Saison 7, épisode 16 : Sept ans de réflexion). Dans l'ultime saison, Léo est emmené par un Ange du Destin. Les sœurs devront remporter l'Ultime Bataille pour le sauver.

Sa relation avec Piper sera compliquée tout au long de la série. 
Il aura également un  avec Piper, Chris Perry Halliwell, qui reviendra du futur pour sauver son grand frère Wyatt (Arc narratif de la saison 6).

 Pouvoirs 
Il a plusieurs pouvoirs :
 Eclipse (qui lui vient de son côté être de lumière). Ce pouvoir lui permet de se rendre où il veut en emmenant qui il veut avec lui.
 Localisation (qui lui vient de son côté être de lumière). Ce pouvoir lui permet de retrouver qui il souhaite par la pensée ou de ressentir le danger, où les blessures encourues par ses protégés.
 Guérison (qui lui vient aussi de son côté être de lumière).
Lévitation (qui lui vient aussi de son côté être de lumière'') il se sert de ce pouvoir lorsque Phoebe découvre qu'il est un être de lumière.
 Électrokinésie : pouvoir qu'il possède en étant devenu Fondateur. Il se sert de ce pouvoir notamment pour tuer Gidéon, à la fin de la saison 6, lorsqu'il découvre que c'est lui qui cherchait à nuire à Wyatt. 
 Résurrection : pouvoir qu'il ne possède que lorsqu'il devient un Avatar (Saison 7).
 Remonter le temps : pouvoir qu'il ne possède que lorsqu'il devient un Avatar (Saison 7). Il doit être aidé d'autres Avatars pour pouvoir remonter le temps, ce qui affaiblit leur réserve d'énergie commune.
 Immortalité : Il ne peut mourir que par une flèche empoisonné lorsqu'il est être de lumière (saisons 1 à 7) sinon, lors de la saison 8, il est redevenu mortel.

Personnage de Charmed
Métamorphe de fiction
Immortel de fiction
Personnage de fiction américain

ru:Список персонажей телесериала «Зачарованные»#Лео Уайатт